Nadi, szanszkrit szó, az ájurvéda és a jóga egyik fogalma
 Nadi, város a Fidzsi-szigeteken